Maria-Theresia-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:
 Maria-Theresia-Gymnasium München
 Maria-Theresia-Gymnasium Augsburg 

Siehe auch:
 Marie-Therese-Gymnasium